Der Kaufmann ist der Titel folgender Werke:

 Der Kaufmann (Giambattista Basile), Märchen (um 1634)
 Der Kaufmann (Kafka), Erzählung (1913)

Siehe auch:
 Der Kaufmann von Venedig, Komödie von William Shakespeare